Francesco Guicciardini peut faire référence à:

 Francesco Guicciardini (1483-1540) , historien, un philosophe, un diplomate et un homme politique florentin du XVI siècle.
 Francesco Guicciardini  (1851-1915), homme politique italien  du début du XX siècle.